Albert Aguayo (1934-), un médecin canadien ;
 Fermín Aguayo (1926-1977), un peintre espagnol ;
 Fernando José Castro Aguayo (1951-), un pretre mexicain ;
 José Fernández Aguayo (1911-1999), un photographe espagnol ;
 Perro Aguayo Jr. (1979-2015), un catcheur mexicain.